Олимпийский комитет Швеции (, SOK) — организация, представляющая Королевство Швеция в международном олимпийском движении, шведский национальный олимпийский комитет (НОК). 

Осуществляет деятельность по развитию спорта в Швеции.

Штаб-квартира расположена в Стокгольме. Является членом Международного олимпийского комитета (МОК), организации Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и прочих международных спортивных организаций.

Комитет основан и зарегистрирован в МОК в 1913 году.

История 
Олимпийский комитет Швеции был основан 27 апреля 1913 года и был зарегистрирован в Международном олимпийском комитете в том же году.

Швеция впервые выступила на Олимпийских играх в 1896 году и с тех пор не пропускала ни одной Олимпиады, за исключением летних Олимпийских игр в Сент-Луисе.

Швеция была удостоена права проведения летней Олимпиады в 1912 году в Стокгольме.

Шведские атлеты выиграли в общей сложности 483 медали на летних Олимпиадах и 144 на зимних.

Председатель Олимпийского комитета Швеции 
Олимпийский комитет Швеции возглавляли:

Исполнительный совет Олимпийского комитета Швеции 
Членами Исполнительного совета Олимпийского комитета Швеции являются:

 Председатель (президент): 
 Заместители председателя (вице-президенты): Пэр Пальмстёр, Мария Дамгрен-Нильсон
 Генеральный секретарь: Гунилла Линдберг
 Члены от МОК: Гунилла Линдберг, Стефан Хольм
 Члены: Катарина Хенрикссон, Малин Эггретц Форсмарк, Олле Далин, Андерс Ларссон, Ханс-фон-Утман, Анетте Норберг, Анна Лаурель Наш, Стефан Хольм, Петер Райнйебо

См. также 
 Швеция на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Олимпийского комитета Швеции .

Швеция
Швеция на Олимпийских играх